Кну́дсеновская диффу́зия — диффузия газа через сквозные поры в твёрдых телах, непроницаемых для газов при относительно малых давлениях газа или размерах пор, то есть в случаях, когда длина свободного пробега  молекул много больше характерного диаметра пор . Переход от обычной диффузии в газах в кнудсеновскую характеризуют безразмерным параметром — числом, или критерием Кнудсена — :

 

то есть, при  когда вероятность столкновений молекул газа со стенками пор многократно превышает вероятность взаимных столкновений молекул.

Имеет важное практическое значение, так как количественно описывает массоперенос в узких порах и в широких масштабах используется в промышленности для диффузионного разделения смесей газов по молекулярной массе, в частности, для диффузионного разделения изотопов.

Для газов при нормальных температуре и давлении этот вид диффузии происходит при диаметре пор от 2 до 50 нм, при диаметрах свыше указанного кнудсеновская диффузия переходит в классическую диффузию, а при меньших диаметрах становится существенен размер самих молекул относительно диаметра поры.

Названа в честь датского учёного Мартина Кнудсена, рассмотревшего её в книге «Кинетическая теория газов».

Основные соотношения 
В общем случае процессы диффузии описываются уравнением Фика:

 
 
 где  — молекулярный поток диффузии на единицу поверхности, моль/(м2·с);
  — коэффициент диффузии, м2/с;
  — градиент концентрации, моль/м4.

Или в одномерном случае:

 

 где  — молекулярный поток вдоль оси x на единицу площади, моль/(м2·с);
  — концентрация, моль/м3;
  — координата, м.

Для кнудсеновской диффузии через плоскую стенку:

   — кнудсеновский коэффициент диффузии.

Кнудсеновский коэффициент диффузии может быть вычислен из коэффициента самодиффузии, который согласно молекулярно-кинетической теории газов выражается:

 

 где  — средняя скорость молекул, м/с;
  — коэффициент самодиффузии, м2/с;
  — универсальная газовая постоянная, 8,3144 Дж/(моль·K);
  — абсолютная температура газа, К;
  — молекулярная масса газа, кг/моль.

В случае диффузии Кнудсена средняя длина свободного пробега заменяется характерным диаметром пор , так как каждая из молекул в среднем до очередного столкновения со стенкой проходит путь :

 

Подставляя выражение для полученного коэффициента диффузии в уравнение Фика и учитывая, что  поэтому   — длина поры,  — разность давлений между концами поры, получаем объёмный расход диффундирующего газа через пору в допущении, что перепад давления много меньше среднего давления — :
 
 
  
 где  — расход газа, м3/с;
  — усреднённое давление газа в поре, Па.

Если длина поры мала, то есть соизмерима с её диаметром, то становятся существенными влияния на диффузию эффекты эффузии, это влияние может быть приближённо учтено изменением эффективной длины поры :

Кнудсеновская самодиффузия 
Под кнудсеновской самдиффузией понимается закон движения молекул вдоль поры в условиях термодинамического равновесия — то есть когда температура и давление вдоль поры постоянны. В этом случае хаотические движения молекул подчиняются закону Эйнштейна — Смолуховского.

Примечания

Литература

Ссылки

См. также 
 Эффузия (физика)
 Эффект Кнудсена

Диффузия